

Cinema 
 The Chasm – cortometraggio del 1914 prodotto dalla Essanay
 The Chasm – cortometraggio del 1914 diretto da James Durkin

Letteratura
 The Chasm – romanzo del 1947 di Victor Canning

Musica
 The Chasm – gruppo musicale